Angelo kan syfta på:

 Angelo (häst) – en travhäst

Personer
 Angelo (kardinal) (1100/1200-talet), en  kardinal vid Sant'Adriano al Foro Romano
 Angelo Petraglia (1954–), en amerikansk skivproducent